Nitronaftaleen is de naam van twee isomeren van de aromatische verbinding die bestaat uit een naftaleenkern waarop één nitrogroep is gesubstitueerd:

1-nitronaftaleen of α-nitronaftaleen;
2-nitronaftaleen of β-nitronaftaleen.